Ивашкино — название населённых пунктов.

Россия 
 Ивашкино — посёлок в Гусевском городском округе Калининградской области.
 Ивашкино — село в Вадском районе Нижегородской области.
 Ивашкино — село в Черемшанском районе Татарстана.
 Ивашкино — деревня в Бельском районе Тверской области.
 Ивашкино — деревня в Комсомольском районе Чувашии.

Украина 
 Ивашкино — село в Великобурлукском районе Харьковской области.

См. также 

 Татарское Ивашкино
Ивашкина